Il singolare del torneo di tennis Siberia Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julija Putinceva ha battuto in finale Elina Svitolina 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Ol'ga Savčuk (semifinali)
 Aleksandra Krunić (primo turno)
 Julija Putinceva (campionessa)
 Elina Svitolina (finale)

  Iryna Burjačok (quarti di finale)
  Veronika Kapšaj (quarti di finale)
  Valentina Ivachnenko (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Siberia Cup 2011